Długość całkowita może odnosić się do:
 długości całkowitej statku
 długości całkowitej ryby